Marinette Pichon – francuska piłkarka (ur. 1975)
Miejscowości w USA:
 Marinette – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Marinette – opuszczone miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
Inne miejscowości:
 Marinette – wieś w Kanadzie, w Nowej Szkocji, w hrabstwie Halifax
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Marinette (ang. Marinette County) – w stanie Wisconsin
Inne:
 Marinette Dupain-Cheng – postać fikcyjna występująca w serialu animowanym Miraculum: Biedronka i Czarny Kot
 USS Marinette (YTB-791) – holownik portowy z 1967 roku.